Kistelek beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kistelek
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kistelek
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kistelek